Lluís Rodés i Pou (1862-1923): escolapi
 Lluís Rodés i Campderà (1881-1939): astrònom